Гарві Вайнштайн (англ. Harvey Weinstein; *19 березня 1952) — американський кіновиробник і голова кіностудії «Miramax Films».
 Боб Вайнштайн, Роберт «Боб» Вайнштайн (*1954) — американський продюсер.